Кайи () — одно из 24-х племён огузов.
 Кайи (Cailly) — река во Франции, приток Сены.
 Кайи (Cailly) — французская коммуна в Нормандии департамента Приморская Сена.
 Кайи, Шарль (также Кайльи: Charles Cailly; 1753—1821) — французский деятель, член Наблюдательного комитета Коммуны.

См. также 
 Каи (значения)